Evy Berggren – ginnasta svedese
Gunnar Berggren – pugile svedese
Gustav Berggren – calciatore svedese
Hans Berggren – calciatore svedese
Inger Berggren – cantante e attrice svedese
Jared Berggren – cestista statunitense
Jenny Berggren – cantante svedese
Linn Berggren – cantante svedese
Thommy Berggren - attore svedese